Manuele II del Portogallo —  re del Portogallo 
Manuele II di Costantinopoli —  patriarca ecumenico di Costantinopoli 
Manuele II di Trebisonda — imperatore trapezuntino 
Manuele II Paleologo —  imperatore di Bisanzio